Németország
Waldbrunn, település Baden-Württemberg tartományban
Waldbrunn, település Bajorországban
Waldbrunn, település Hessen tartományban